

Code 
MWK est un code, qui signifie :
 Kwacha malawien, la monnaie du Malawi depuis 1971, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

Sigle 
MWK est un sigle, qui signifie :
 M. W. Kellogg Company, une société d'ingénierie américaine

Code